CEV Champions League 2013-2014 utspelade sig mellan 22 oktober 2013 och 16 mars 2014. I turneringen deltog 24 lag från Confédération Européenne de Volleyballs medlemsförbund. Det var den 54:e upplagan av CEV Champions League och ZHVK Dinamo Kazan vann tävlingen för första gången.

Kvalificering 
I turneringen deltog med 24 lag från de 54 förbund som är anslutna till  CEV. För varje förbund deltog ett visst antal klubbar enligt förbundets rankinglistan, som uppdateras årligen. Förbund med högre koefficient hade fler klubbar än de med lägre poäng. Det maximala antalet lag för varje nation var tre, vilket Turkiet och Ryssland deltog med genom deras ranking.. Antalet lag per förbund enligt deras ranking var:

 Position 1-2 (, ): 3 lag
 Position 3-7 (, , , , ): 2 lag
 Position 8-13 (, , , , ): 1 lag

Wild card delades ut till Azerbajdzjan, Tyskland och Italien, som därigenom fick delta med ett mer lag än deras ranking skulle ha tillåtet.

Deltagande lag

Turneringen

Gruppspel 
Gruppspelet lottades 28 juni 2013 i Wien.

Grupp A

Resultat

Sluttabell

Grupp B

Resultat

Sluttabell

Grupp C

Resultat

Sluttabell

Grupp D

Resultat

Sluttabell

Grupp E

Resultat

Sluttabell

Grupp F

Resultat

Sluttabell

Tolftedelsfinal 
Lottning för slutspelet ägde rum den 19 december 2013 i  Luxemburg, i närvaro av den verkställande kommittén för  CEV. Vid detta tillfälle tilldelades organisationen Rabita Baku värdskapet för semifinalspelet och kvalificerade sig därmed direkt för semifinal. Deras plats i lottningen togs av det bästa tredjeplacerade laget, İqtisadçı VK, som kom från grupp B.

Match 1

Match 2

Kvalificerade lag 
 RC Cannes
 ZHVK Dinamo Kazan
 VK Omitjka
 Voléro Zürich
 Eczacıbaşı SK
 Vakıfbank SK

Spel om semifinalplatser

Match 1

Match 2

Kvalificerade lag 
 Rabita Baku
 ZHVK Dinamo Kazan
 Eczacıbaşı SK
 Vakıfbank SK

Final Four

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Individuella utmärkelser

Referenser

Noter

Externa länkar 
Officiell webbplats 

2013/2014
Volleybollsäsongen 2013/2014